Коростылёв — русская фамилия; женская форма Коростылёва.

Известные носители 
 Коростылёв, Вадим Николаевич (1923—1997) — русский советский писатель, поэт, драматург, сценарист.
 Коростылёв, Павел Сергеевич (род. 1997) — украинский стрелок, чемпион юношеских Олимпийских игр 2014 года.

Коростылёва 
 Коростылёва, Елена Николаевна (Кошевая) (1909—1987) — мать комиссара подпольной организации «Молодая гвардия» Героя Советского Союза Олега Кошевого.
 Коростылёва, Юлия Сергеевна (род. 1984) — украинский стрелок, мастер спорта Украины международного класса.

См. также 
 Коростелёв, фамилия отличается одной буквой.